Dans le cas général, l'absorption désigne le fait d'absorber (par exemple le absorption de l'eau par un absorbeur d'humidité ou du papier absorbant). 

 En biologie, l'absorption est un mode de nutrition des organismes vivants, notamment des bactéries et des champignons (absorbotrophie). 
 En optique, l'absorption, processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité.
 Absorption des rayons gamma
 le coefficient d'absorption est le rapport de l'absorbance au chemin optique.
 En physique et en chimie, l'absorption, est le processus par lequel des molécules de gaz ou de liquide mis en contact avec un matériau solide s'incorporent dans la totalité de son volume. Lorsque ce processus ne concerne que la surface du solide, on parle d'adsorption.
 En acoustique, l'absorption est l'atténuation d'une onde  dans un milieu, ou bien, en acoustique architecturale, l'atténuation au passage d'une paroi.
 En pharmacie, l'absorption est la première phase de la pharmacocinétique.
 En réfrigération, l'absorption de gaz constitue l'un des procédés permettant d'obtenir et de maintenir un système à une température inférieure à celle de l'environnement.
 En sport de combat, l'absorption est un processus par lequel l'énergie du coup est accompagnée pour anéantir son effet.
 En économie, l'absorption correspond à la part du revenu global consacrée aux dépenses intérieures.
 En mathématiques, l'élément absorbant ne se change pas quand utilisé par une opération avec un autre élément 
 À l'École polytechnique (France), « absorption » était l'appellation du bizutage.

Voir aussi 
 
 
 Flow (psychologie), état mental de totale absorption